Михаил Бредов:
 Бредов, Михаил Михайлович (1916—1976) — советский физик, доктор физико-математических наук, профессор.
 Бредов, Михаил Яковлевич (1921—2001) — Герой Социалистического Труда, председатель колхоза.